Merico ist der Familienname folgender Personen:
 Agostino Merico, italienischer Ökologe
 Lucrecia Merico, argentinische Tangosängerin
 Nick Merico (* 1995), argentinischer Schauspieler und Sänger